Basic Instinct () — четвёртый студийный альбом американской певицы Сиары, выпущенный 10 декабря 2010 года на лейблах  и Jive Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Сиары
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы LaFace Records